Rolando  es un nombre y puede referirse a:

Lugares
Rolando, barrio de San Diego, California.
Brecha de Rolando, montaña de la divisoria pirenaica España-Francia.

Personas
Rolando Illa, ajedrecista argentino.
Rolando, futbolista caboverdiano nacionalizado portugués.
Rolando Schiavi, exfutbolista argentino.
Rolando Fustiñana, crítico de cine argentino.
Rolando Alarcón, folclorista, compositor y profesor chileno.
Rolando Fonseca, exfutbolista costarricense.         
Rolando Sartorio, cantante de la banda de rock argentina La Beriso.
Rolando Blackburn, futbolista panameño. 
Rolando Araya Monge, político costarricense.
Rolando Villazón, tenor mexicano.
Rolando Zárate, exfutbolista argentino, nacionalizado chileno.
Rolando Vera, estrella mexicana de la lucha libre.
Rolando García, científico argentino. 
Rolando Hinojosa, escritor mexicano-estadounidense.
Rolando Jiménez, activista LGBT chileno.
Rolando Tauguinas, médico y político argentino.
Rolando Calderón, político socialista chileno.
Rolando Martínez, presentador de televisión y periodista mexicano.
Rolando de Hertelendy, político argentino.
Rolando Cárdenas, poeta chileno.
Rolando Blackman, exjugador de baloncesto panameño.
Rolando Sousa Huanambal, abogado y político peruano.
Rolando Chaves, actor argentino.
Rolando Carpio, apodado El Chino, fue un músico-compositor y guitarrista de la posible primera banda de punk en el Mundo Los Saicos.
Rolando Salazar, humorista y locutor venezolano.
Luigi Rolando, anatomista italiano que da nombre al Surco central del cerebro.

Otros
Rolando Rivas, taxista, telenovela argentina.
Estatua de Rolando
Mancha de Rolando, banda de rock de Argentina.